Aurelio Genghini (1907-2001) – maratoneta italiano
 Benjamin Genghini (1985) – calciatore francese
 Bernard Genghini (1958) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Gabriele Genghini (1990) – ex calciatore sammarinese